Sikhio (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 121.356 de locuitori și o suprafață de 1.247,068 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 170 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima